Талаюэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 229 км². Население — 9250 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 132 км.

Покровителями города считаются святой Маркос и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Касереса